Corbasson est un patronyme porté notamment par :

 Dominique Corbasson (1958-2018), illustratrice française ;
 Nadine Corbasson (1935-), journaliste, écrivain, auteur de romans policiers.